Gerben Hellinga (1937), Nederlands schrijver
Henk Hellinga (1923-1990), Nederlands burgemeester
Lotte Hellinga (1932), Nederlands boekhistoricus
Sijbrandus Hellinga Tonckens (1821-1882), Nederlands burgemeester
Wytze Gerbens Hellinga (1908-1985), Nederlands taalkundige